

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Przytok – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zabór
 Przytok –  część wsi Dębnica w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Przytok – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów